Жантіу́-Піжро́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Ліможа, 45 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 160 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 336,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Жантіу-Піжроль на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Жантіу-Піжроль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез